Мбодж:
 Мбодж, Кара (род. 1989) — сенегальский футболист.
 Мбодж, Мамаду (род. 1993) — сенегальский футболист.